Le tournoi Open de Macao 2008 est l'édition masculine 2008 du tournoi Open de Macao qui se déroule du 25 au 30 novembre 2008 à Macao. Le tournoi fait partie de la catégorie PSA International 50 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participants dont huit têtes de série, quatre joueurs qualifiés et une wild card le joueur local Armando Amante.

La tête de série  Grégory Gaultier s'impose face au  mondial Karim Darwish.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Macao féminin 2008
 Open de Macao (squash)

Liens externes 

Open de Macao (squash)
Sport en Chine en 2008
2008 à Macao
Squash en 2008
Sport en novembre 2008